Ла Кампаниља има више значења:

 Ла Кампаниља (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампаниља (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кампаниља, Ел Фраиле (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кампаниља (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику